W Rumunii
 Bârsești – gmina w okręgu Vrancea
 Bârsești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Budești
 Bârsești – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Mihăești
 Bârsești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Bârsești